Cappelletti (brydż) – brydżowa konwencja licytacyjna
 Cappelletti (makaron) – rodzaj makaronu